Гнездо́вка настоя́щая () — многолетнее травянистое корневищное незелёное растение; вид рода Гнездовка семейства Орхидные.

Являясь микогетеротрофом, растение получает органические вещества от ассоциированных с ним грибов.

Название 
В России известны следующие народные названия растения: детская трава, приворотень, гнездовик, младенчица гнездичная. На Украине именуется зуби.

Описание 

Жёлто-бурое растение с прямым стеблем и густым удлинённым соцветием, достигает в высоту 20—45 см.

Чешуевидные листья в количестве четырёх—шести прижаты к стеблю.

Цветки размещены на коротких цветоножках и пахнут мёдом. Гнездовка настоящая цветёт с мая по июль.

Распространение 
Встречается в большей части Европы (за исключением северных районов и Испании), на Кавказе, Малой Азии, Западной Сибири, а также в ряде иранских провинций.

Предпочитает тенистые леса и заросли кустарника с обилием перегноя. Растёт на кислом гумусе или среди гниющих корней и пней.

Практическое применение 
В народной медицине применяются трава (стебли, листья, цветки) и корни растения. В измельчённом виде накладывается на гнойные раны или зубы при зубной боли.

Водный настой травы применяется при малярии, корней — как противоглистное средство.

Химический состав растения пока не изучен.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Экотуризм в Белгороде
 Красная книга Южного Урала

См. также 
 Гнездовка красноярская

Орхидные
Лекарственные растения
Флора Евразии
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Микогетеротрофы